Сежа:

 Сежа — река в Нижегородской области, приток Ветлуги.
 Сежа — река в Смоленской области, приток Касни.
 Сежа — река в Тульской области, приток Упы.
 Сежа — рыболовная снасть.